Liaison steht für:
 eine Form der Liebesbeziehung, siehe Liebesbeziehung#Begriffsumfeld
 Bindung in der französischen Sprache, siehe Liaison (Sprachwissenschaft)
 eine Mischung zum Binden von Suppen, Saucen u. ä., siehe Binden (Kochen)

Siehe auch:

 Läsion